West End hace referencia a varios artículos:

Lugares

Bahamas

 West End (Bahamas), localidad y capital de la isla de Gran Bahama.

Estados Unidos

 West End (Carolina del Norte), área no incorporada en el estado de Carolina del Norte.
 Municipio de West End (Dakota del Norte), municipio en el estado de Dakota del Norte.
 West End (Nueva York), lugar designado por el censo en el estado de Nueva York.
 Línea West End, línea de metro en la ciudad de Nueva York.

Inglaterra

 West End (Hampshire), parroquia civil y pueblo en el condado de Hampshire.
 West End (Londres), zona de Londres que se extiende entre Camden y Westminster.
 Teatros del West End, término popular que hace referencia al teatro profesional representado en los grandes escenarios ubicados en la zona anterior. 
 West End (Westminster, Londres), circunscripción de Westminster.
 West End (Surrey), parroquia civil y pueblo en el condado de Surrey.

Además 

 West End Games, editorial estadounidense de juegos de mesa y de rol.